Lava Point ist der Name folgender Landspitzen in der Antarktis:
 Lava Point (Bryde-Insel) der Bryde-Insel vor der Danco-Küste, Grahamland, Antarktische Halbinsel
 Lava Point (Deception Island) von Deception Island, Südliche Shetlandinseln